Соревнования в беге на 200 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли  6, 7 и 8 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж